Engine steht für:

 Engine, Computerprogramm
 Engine (Boogie-Rock-Band), britische Band
 Engine (Band), US-amerikanische Band

Siehe auch:

 Engine House
 Engine Creek
 PC Engine, PC Engine GT